De Hogekamp is een wijk in de stad Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk ligt dicht bij het centrum.

De wijk in Venlo-Oost wordt gekenmerkt door rijtjeshuizen aan smalle straten, gebouwd in de jaren dertig. Alleen in het midden van de buurt, rondom een grote vijver, zijn rond de eeuwwisseling zogenaamde levensloopappartementen gebouwd. Aan diezelfde vijver ligt ook de monumentale Panhuismolen.

De wijk wordt omsloten door (met de klok mee, beginnend aan de noordoostzijde) Stalberg (Groenveld), Leutherberg, Sinselveld en Venlo-Centrum (Kloosterkwartier en Rosariumbuurt).

Wijk in Venlo